Světová skupina II představovala druhou nejvyšší úrovní ve Fed Cupu. Vítězové poté odehráli baráž o Světovou skupinu, zatímco poražené týmy musely nastoupit k baráži o udržení ve Světové skupině II.

Austrálie vs. Španělsko

Polsko vs. Belgie

Estonsko vs. Argentina

Slovensko vs. Čína 

Světová skupina II 2010